

Sigle 
 Basic Local Alignment Search Tool – algoritmo utilizzato in bioinformatica per confrontare sequenze biologiche primarie

Cinema 
 Blast!, conosciuto anche come  The Final Comedown – film del 1972 diretto da Oscar Williams
 Blast – film del 1997 diretto da Albert Pyun
 Blast – film del 2000 diretto da Martin Schenk
 Blast! – film del 2000 diretto da Stanley Dorfman
 Blast – film del 2004 diretto da Anthony Hickox

Musica 
 Blast – gruppo dance italiano
 Blast – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Blast – album di Holly Johnson del 1989
 Blast! – rivista musicale italiana

Scienza 
 Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope (Telescopio per l'infrarosso sub-millimetrico sostenuto da pallone stratosferico).

Altro 
 Blast – protocollo teorico per la frammentazione e l'invio di dati relativamente al paradigma rpc
 Blast – rivista del movimento letterario Vorticismo, pubblicato nel 1914 e 1915